Lohmanniidae är en familj av kvalster. Lohmanniidae ingår i överfamiljen Lohmannioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lohmanniidae 185 arter. 

Lohmanniidae är enda familjen i överfamiljen Lohmannioidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Lohmanniidae